K 1. lednu 2020 bylo na Ukrajině celkem 461 měst. Následující tabulka podává jejich kompletní přehled seřazený dle počtu obyvatel.

Seznamy měst podle jednotlivých oblastí včetně ruských, popř. polských či rumunských názvů a zpravidla též s novějšími údaji o počtu obyvatel najdete v článcích pojednávajících o příslušných oblastech.

Vysvětlivky:
 S — Město se speciálním statutem (pouze Kyjev a Sevastopol)
 O — Město oblastního významu
 R — Město rajónního významu

Externí odkazy 
 

 
Města
Ukrajině